

Pessoas
Grady Booch
Grady Lewis
Aaron Grady
Travis Grady

Localidades
Grady (Arkansas)
Grady (Novo México)
Condado de Grady

Desambiguação